Geografia 
 Estany Redó (Cabdella)
 Estany Redó (Colomers d'Espot)
 Estany Redó (Vall de Gerber)
 Estany Redó (Albufera de València)